Râul Epureni se poate referi la:

 Epureni - afluent al Elanului
 Epureni - afluent al Jijiei